On the Ice – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Edison Company
On the Ice – cortometraggio di animazione del 1925 prodotto dall'Aesop's Fables Studio
On the Ice – cortometraggio di animazione del 1928 prodotto dall'Aesop's Fables Studio
On the Ice – film del 2011 diretto da Andrew Okpeaha MacLean